Pulo Teungoh (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië
Pulo Teungoh (Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing